Edas Butvilas e Alejandro Manzanera Pertusa erano i campioni in carica. Il lituano ha partecipato in coppia con Mili Poljičak, venendo eliminati ai quarti, mentre l’iberico non era più eleggibile per superamento età.

Sebastian Gorzny e Alex Michelsen hanno conquistato il titolo battendo in finale Gabriel Debru e Paul Inchauspé con il punteggio di 7-65, 6-3.

Teste di serie

  Edas Butvilas /  Mili Poljičak (quarti di finale, ritirati)
  Gonzalo Bueno /  Ignacio Buse (primo turno)
  Nishesh Basavareddy /  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)
  Gilles-Arnaud Bailly /  Jakub Nicod (quarti di finale)

  Gabriel Debru /  Paul Inchauspé (finale)
  Jakub Menšík /  Olaf Pieczkowski (semifinale)
  Martín Landaluce /  Pedro Ródenas (semifinale)
  Bor Artnak /  Hynek Bartoň (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

References

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022